Dirk Abels – calciatore olandese, difensore
 Erika Abels d'Albert – pittrice e grafica austriaca
 Jacobus Theodorus Abels – pittore olandese
 Michael Abels – compositore statunitense
 Otto Abels Harbach – librettista e paroliere statunitense